

Anno 
 366 o 366 a.C.

Codici 
 366 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Miyasaka Observatory, in Giappone

Matematica 
 366 – numero